Silberling bezeichnet 

 antike Silbermünzen allgemein
 in der Lutherbibel den Denar
 umgangssprachlich eine Gattung von Personenwagen der Deutschen Bundesbahn, siehe n-Wagen
 umgangssprachlich eine Bezeichnung für den Silberturm (ehemalige Zentrale der Dresdner Bank in Frankfurt am Main)
 Ton- und Datenträger wie Compact Disc und DVD
 ein von filmdienst.de vergebenes Gütesiegel für Trägermedien wie DVDs oder Blu-rays 
 die Rebsorte Gutedel
 im Radsport in Alufolie eingepackte Nahrung zum Verzehr unterwegs, meist Brötchen oder Kuchenstücke 

Silberling ist der Familienname folgender Personen:
 Brad Silberling (* 1963), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Norman J. Silberling (1928–2011), US-amerikanischer Geologe und Paläontologe
 Ruben Silberling (* 1980), deutscher Filmemacher

Siehe auch:

 Einjähriges Silberblatt, auch genannt Judas-Silberling